East Portal ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Portal (Colorado), im Gilpin County
 East Portal (Montana), im Mineral County